L'escalade est l'action d'atteindre un endroit difficile d'accès (comme une place forte - au moyen d'échelles - ou une fenêtre) ou de franchir un obstacle (comme une clôture, une haie, un mur).
 Par extension, l'escalade est un sport.
 L'Escalade est la fête célébrée à Genève le 12 décembre de chaque année.
 L'Escalade est un SUV vendu par Cadillac.
 la méthode descalade en optimisation mathématique
 Cinéma
 Escalade, film de Charlotte Silvera sorti en 2011